

Letteratura
Melanippo – tragedia di Euripide

Mitologia greca
Melanippo – figlio di Agrio
Melanippo – figlio di Ares
Melanippo o Menalippo – guerriero tebano, figlio di Astaco, citato nella Divina Commedia
Melanippo – figlio di Icetaone, ucciso da Antiloco nella guerra di Troia
Melanippo – figlio di Priamo, ucciso da Teucro nella guerra di Troia
Melanippo – figlio di Teseo
Melanippo – giovane di Patrasso, amante di Cometo
Melanippo – guerriero troiano
Melanippo – figlio di Oineo e di Peribea

Onomastica
Melanippo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Melanippo – nobile agrigentino che, con l'amico Caritone, tentò di assassinare Falaride

Pagine correlate
Melanippe